

Geografia
Canada
 Duncan – città della Columbia Britannica
Stati Uniti d'America
 Duncan – città della Contea di Spartanburg, Carolina del Sud
 Duncan – città della Contea di Greenlee, Arizona
 Duncan – census-designated place della Contea di Hancock, Iowa
 Duncan – township della Contea di Houghton, Michigan
 Duncan – città della Contea di Bolivar, Mississippi
 Duncan – villaggio della Contea di Platte, Nebraska
 Duncan – capoluogo della Contea di Stephens, Oklahoma

Onomastica
 Duncan – nome proprio di persona inglese e scozzese maschile.

Persone

 Duncan I di Dumnonia – nome anglicizzato di Dungarth I, sovrano di Dumnonia nel VII secolo
 Duncan II di Dumnonia –  nome anglicizzato di Dungarth II, ultimo sovrano di Dumnonia nel IX secolo
 Duncan IV conte di Fife (1289-1353) – Guardiano di Scozia
 Daniel Kablan Duncan (1943) – politico ivoriano
 James Duncan Smith (1914-1941) – militare e aviatore canadese
 Joseph E. Duncan III (1963-2021) – serial killer statunitense
 Katherine Duncan-Jones (1941-2022) – critica letteraria britannica
 Lois Duncan, propr. Lois Duncan Steinmetz (1934-2016) – scrittrice statunitense
 Sharon Duncan-Brewster (1976) – attrice britannica
 Vicente Duncan (1954) – ex cestista e allenatore di pallacanestro panamense
 W. Duncan Mansfield (1897-1971) – montatore statunitense

Personaggi immaginari
 Duncan – personaggio della serie canadese A tutto reality: L'isola.
 Duncan – personaggio di The Railway Series.
 Duncan – personaggio del Macbeth di Shakespeare.
 Duncan Idaho – personaggio della saga fantascientifica Dune.
 Duncan / Man-at-Arms – personaggio della serie di giocattoli e cartoni della Mattel Masters of the Universe.
 Sabrina Duncan – una dei personaggi protagonisti di Charlie's Angels.

Navi militari
 Classe Duncan – classe di navi da battaglia pre-dreadnought della Royal Navy

HMS Duncan
 HMS Duncan – costruita come East Indiaman Carron, venne acquistata prima del completamento nel 1804, ribattezzata Dover nel 1807, naufragata nel 1811
 HMS Duncan – vascello con 74 cannoni varato nel 1811
 HMS Duncan – vascello con 101 cannoni varato 1859, ribattezzato Pembroke nel 1890, e  Tenedos nel 1905
 HMS Duncan – pre-dreadnought capoclasse della classe eponima, varata nel 1901
 HMS Duncan (D99) – cacciatorpediniere Classe D varata nel 1932
 HMS Duncan (F80) – fregata Classe Type 14 frigate varata nel 1957.
 HMS Duncan (D37) – cacciatorpediniere annunciato nel 2002,   Type 45, costruzione iniziata il 26 gennaio 2007.

USS Duncan 
 USS Duncan (DD-46) – cacciatorpediniere classe Cassin varato nel 1913
 USS Duncan (DD-485) – cacciatorpediniere classe Gleaves  varato nel 1942
 USS Duncan (DD-874) – cacciatorpediniere classe Gearing varato nel 1944
 USS Duncan (FFG-10) – fregata lanciamissili classe Oliver Hazard Perry varato nel 1978

Altro 
 2753 Duncan – asteroide della fascia principale
 Cratere Duncan – cratere sulla superficie di Venere
 Duncan – è una cultivar di mango
 Seymour Duncan – marchio produttore di pickup per chitarre elettriche
 Sindrome di Duncan – malattia genetica
 Duncan – film del 2020 diretto da John Valley
 Duncan – singolo di Paul Simon del 1972, dall'album Paul Simon; una cover in italiano è stata realizzata da Bruno Lauzi

Pagine correlate 
Robert Duncan